Люблинецкий повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Силезское воеводство. Центр повята — город Люблинец. Занимает площадь 822,13 км². Население — 76 934 человека человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Люблинец, Возники
 городские гмины: Люблинец
 городско-сельские гмины: Гмина Возники
 сельские гмины: Гмина Боронув, Гмина Часна, Гмина Хербы, Гмина Кохановице, Гмина Кошенцин, Гмина Павонкув

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Силезского воеводства